Ce vocable renvoie à trois plantes aquatiques différentes :
 La mâcre nageante (Trapa natans), de la famille des Trapaceae (ou des Lythraceae), genre Trapa.
 La mâcre bicorne (Trapa bicornis), de la famille des Trapaceae (ou des Lythraceae), genre Trapa.
 La châtaigne d'eau chinoise (Eleocharis dulcis), de la famille des Cyperaceae, genre Eleocharis.

Ces trois espèces sont des plantes aquatiques produisant un fruit à péricarpe brun et enfermant une amande comestible, riche en amidon.

Flore (nom vernaculaire)